Kamel Kherkhache (né le  à Mostaganem en Algérie) est un footballeur international algérien. Il évoluait au poste d'attaquant.

Il compte 10 sélections en équipe nationale entre 2000 et 2002.

Biographie

En clubs

En sélection 
Le tableau suivant liste les rencontres de l'équipe d'Algérie dans lesquelles Kamel Kherkhache a été sélectionné depuis le  jusqu'à .

Liens externes 
 

Naissance à Mostaganem
Naissance en décembre 1976
Footballeur international algérien
Joueur de l'USM Blida
Joueur du MO Constantine
Joueur du CRB Aïn Fakroun